Samen (volk) of Sami, een volk dat grote delen van Noord-Scandinavië en het Russische schiereiland Kola bewoont
Samen (televisieserie), een in 2005-2006 door Talpa uitgezonden televisieserie
Samen (politieke partij), een Belgische lokale politieke partij in Sint-Martens-Latem
Samen (Ninove), een lokaal politiek kartel in Ninove

Muziek 
Samen (Artiesten voor Afrika), een lied van Artiesten voor Afrika uit 1985
Samen (Het Holland Duo), een lied van Het Holland Duo uit 1989
Samen (André Hazes), een album van André Hazes uit 1991
Samen (The Scene), een lied van The Scene uit 1992
Samen (Babette van Veen), een lied van Babette van Veen uit 1993 en Clouseau uit 1996
Samen (Van Bill & René Schuurmans), een lied van Van Bill en René Schuurmans uit 2004
Samen (René Froger), een lied van René Froger uit 2012
Samen (Acda & De Munnik), een lied van Acda & De Munnik uit 2014
Samen..., een album van Django Wagner uit 2014
Samen (Mr. Polska & Teske), een lied van Mr. Polska en Teske uit 2016
Samen (Snelle), een lied van Snelle uit 2019
Samen (Kevin), een lied van Kevin in samenwerking met Yade Lauren uit 2021